Dolce vendetta (Sweet Revenge) – cortometraggio muto del 1921 diretto da Edward Laemmle
Dolce vendetta (Crash Pad) – film del 2017 diretto da Kevin Tent
Sweetwater - Dolce vendetta (Sweetwater) – film del 2013 diretto da Logan Miller e Noah Miller